Gitta – ipocoristico scandinavo del nome proprio di persona Brigida
Gitta – nome d'arte usato dall'attrice Brigitte Nielsen in veste di cantante dance
Gitta – villaggio del distretto di Myitkyina (Stato Kachin, Birmania)